

Botanica
 Aa – genere della famiglia delle Orchidacee

Codici 
 AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina
 aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar
 AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico
 AA – codice vettore IATA di American Airlines

Geologia 
 ʻAʻā – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii

Geografia 
Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a:
 Aa – villaggio dell'Estonia, situato nella contea Ida-Virumaa
 Aa – fiume della Francia
 Aa – fiume del Distretto governativo di Münster (Germania)
 Aa – fiume della Vestfalia (Germania)
 Aa – fiume del Brabante settentrionale (Paesi Bassi)
 Aa – fiume del Groningen (Paesi Bassi)
 Aa di Curlandia – antica denominazione del fiume Lielupe (Lettonia)
 Aa di Engelberg – fiume della Svizzera
 Aa di Livonia – antica denominazione del fiume Gauja (Lettonia)
 Aa di Sarnen – fiume della Svizzera
 Aa en Hunze – comune della provincia di Drenthe (Paesi Bassi)

Informatica 
 .aa – estensione dei file Audible Audio

Musica 
 Aa! – gruppo musicale giapponese

Persone 
 Abraham Jacob van der Aa – scrittore, biografo e geografo olandese
 Pieter van der Aa – editore olandese
 Terje Aa – giocatore di bridge norvegese

Personaggi 
 Aa – personaggio DC Comics, Lanterna Verde del Settore 904

Mitologia 
 Aa – divinità egizia
 Aa – divinità antropomorfa delle isole Cook e Australi, cui si chiedeva consiglio per guerre, malattie e altre calamità.

Altro 
 aa – abbreviazione di “ana”, utilizzata con lo stesso significato, nelle ricette mediche
 aa – indica un amalgama (alchimia)
 AA – abbreviazione di Amminoacido
 AA – abbreviazione di Acido arachidonico
 AA – tipo standard di pila
 AA – acronimo degli Alcolisti Anonimi
 AA – abbreviazione della Architectural Association School of Architecture
 AA – sigla di Athletics Australia, federazione australiana di atletica leggera
 A.A. – sigla degli Agostiniani dell'Assunzione
 A.A. – assiste arbitrale
 A.A. – abbreviazione di anno accademico
 Doppio-A – secondo livello della Minor League Baseball
 AA – classe di rating
 A∴A∴ - Argenteum Astrum, organizzazione magica descritta nel 1907 dall'occultista Aleister Crowley

Note

Pagine correlate 
 A
 Aaa

Altri progetti